Stenstrup kan avse:

 Stenstrup, Helsingørs kommun – en stad i Nordsjälland
 Stenstrup, Svendborgs kommun – en stad i Region Syddanmark